Административные единицы первого порядка () — административные единицы второго уровня, которые находятся под контролем народных комитетов провинций или городов центрального подчинения. На 31 декабря 2009 года, в стране было 46 таких единиц. На 31 декабря 2015 — 51. Города этого типа классифицируются IV и III классом, в зависимости от баллов, полученных по критериям указа № 42/2009/ND-CP от 7 мая 2009 года.

Административное деление 
Согласно Конституции Вьетнама, эти административные единицы имеют статус, равный городам провинциального подчинения и уездам в провинциях или районам и административным единицам второго порядка в городах центрального подчинения.

Грань, по которой город имеет тот или иной статус, достаточно тонкая и такое разделение служит для удобства управления и составления планов развития. 

Города, которые относятся к , в свою очередь делятся на городские кварталы и общины. Только два города не имеют в своём составе деревень, это Зиан в провинции Биньзыонг и Кыало в провинции Нгеан.

Список АЕПП

Примечания 

Административное деление Вьетнама